Когалым или город Когалым — административно-территориальная единица (город окружного значения) и муниципальное образование (городской округ) в составе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации.

Административный центр — город Когалым.

История 
Статус и границы городского округа установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

Когалым - небольшой город в северной части ХМАО Тюменской области, который расположен между реками Ингу-Ягун и Кирилл-Высъягун. Площадь населенного пункта составляет 20,5 квадратных километров.

Название города переводится c родного языка местного населения как "болото", "гиблое место ". На территории города располагается городообразуещее предприятие ТПП Лукойл-Когалымнефтегаз, которое входит в состав головного предприятия ОАО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". Стоит отметить, что название Лукойл образовалось от заглавных букв нефтяных городов Лангепаса,Урая, Когалыма.

С 1982 по 1999 год в Когалыме трудился президент компании Лукойл Вагит Алекперов. Строительство Когалыма началось в 1971 году после открытия Тевлинско-Русскинского, Повховского, Ватьёганского месторождений.

В 1980-е поселок очень быстро развивался: В 1981-м - сдан первый кирпичный дом, в 1982-м - первая аптека, в 1988-м - первый кинотеатр. В августе 1985 поселок получил статус города, а спустя год появилась первая городская газета.

В начале 2000-го открылся ледовый дворец с искусственным льдом, центр молодежи Метро. В недалеком будущем в Когалыме должны появится скалодром,каток,боулинг,аквапарк,кинотеатр, и другие социально-культурные объекты.

Состав 
Суммарная численность жителей на 2016 год составила 63,3 тысячи человек. Данные с графика показывают уверенный рост численности населения с 57800 человек в 2006 году до 63334 человек в 2016 году.

Национальный состав Когалыма: русские - 57,8%, украинцы - 9,9%, татары - 9,1%, азербайджанцы - 3,8%, башкиры - 3,6%, кумыки - 2%, молдаване - 1,6%, чеченцы - 1,6%, чуваши - 1%, аварцы - 1%, остальные - 4,8%.

Население

Климат 
В Когалыме преобладает резко континентальный климат. Зимы продолжительные и суровые. Лето короткое и прохладное. В летний период жителей города одолевает сибирская мошка. Самый теплый месяц Июль - средняя температура 17 градусов C, самый холодный Январь - средняя температура - 22 градуса C. Среднее годовое количество осадков - 552 мм.

Достопримечательности Когалыма 
1.Ледовый дворец "Айсберг" - прекрасное место для отдыха жителей и гостей города. Дворец вмещает около 1000 зрителей.

2.Молодежный центр "Метро" - досуговый комплекс ,который был основан в 2000 году.

3.Когалымская «Капля жизни» - интересный монумент, показывающий что нефть стала причиной возникновения города.

4.Памятники Церетели Капля жизни - 6 метровый памятник, который символизируют нефть. Летопись россии - памятник в виде большой стопки исторических книг.

5.Музейно-выставочный центр - в этом культурном месте собраны предметы, которые помогут понять как была устроена жизнь целого региона.

Транспорт 
В городе находится свой аэропорт Когалым, который был лишен статуса международного в 2011 году. Городской транспорт представлен 8 автобусными маршрутами.

№ 1 - ул.Олимпийская - Дружбы Народов.

№ 2 - Дружбы Народов - КЦТБ.

№ 3 - СУ-78-ВМУ - Дружбы Народов.

21

№ 4 - ТК Миллениум - ул.Олимпийская.

№ 7 - Аэропорт - Дружбы Народов.

№ 8 - Средняя школа 7 - ЛД Айсберг.

Примечания 

Городские округа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Когалым